Roman Rostislavitch (en russe et en ), dit , est un prince du Rus' de Kiev de la dynastie des Riourikides (né vers 1150 à Smolensk et mort le  à Kiev), qui régna de 1171 à 1173, puis de 1174 à 1176.

Fils de  et d'une femme inconnue, il est également prince de Smolensk en 1154, de 1159 à 1174 puis de 1177 à 1180 et prince de Novgorod de 1178 à 1179.

Biographie 
En 1151, il participe à la guerre civile entre princes cousins, prend le parti de son oncle  et défend la ville de Tchernigov, participant activement à la victoire de ce dernier sur Iouri Dolgorouki qu'il bat près d'une rivière non loin de Kiev (oncle d' et grand-oncle de Roman).

En 1152, Roman reste fidèle à son oncle, et se bat à ses côtés cette fois contre son lointain cousin Sviatoslav Olegovitch (fils du prince de Novgorod Oleg Sviatoslavitch). Il finit par prendre très brièvement la ville de Novgorod en 1154. À la mort d', le père de Roman, , prend le pouvoir pour quelque temps à Kiev.

En 1158, il participe à la campagne de Rogvolod Borisovitch (petit-fils de Vseslav de Polotsk) contre les princes de Polotsk, et en 1159, il devient prince de Smolensk.

En 1169, il participe avec André Bogolioubski à la prise et au sac de la ville de Kiev, puis à la dernière campagne de Novgorod.

En 1171, il est nommé grand-prince de Kiev mais il se retire en 1173, après des accusations de boyards le tenant pour responsable de l'assassinat du grand-prince  (empoisonné le ). Il règne alors de nouveau sur la ville de Smolensk puis remonte sur le trône de Kiev en 1174. 

En 1176, les deux frères de Roman, Rurik (de Kiev) et David, perdent une bataille importante contre les Polovtses. Le prince de Tchernigov  (de Kiev) désigne alors David comme responsable et réclame un procès, tout en demandant à ce qu'on lui reprenne ses parts de terres ruthènes en héritage (il devait notamment hériter de Kiev). Roman refusa et fut alors forcé pour la seconde fois de quitter la ville de Kiev la même année, laissant sa place à  (de Kiev).

Il meurt à Smolensk le  et est enterré au Monastère de Saint-Laurent à Kiev.

Famille

Union et descendance 
Il épouse le  Marie, la fille du prince de Tchernigov Sviatoslav Olegovitch, avec qui il eut :

 Iaropolk (mort après 1177) ;
  (mort le ) ;
 Une fille, mariée au prince de Polotsk Vseslav Vasilkovitch.

Ancêtres

Annexes

Liens internes 
 Liste des souverains de Kiev

Notes et références 

Roman01
Roman01
Roman01
Roman01
Roman01
Roman01
Roman01